Let's Stay Together (album van Al Green)
 Let's stay together (single van Al Green)
 Let's Stay Together (Jimmy McGriff) - album van Jimmy McGriff
 Let's Stay Together (Lyfe Jennings) - single van Lyfe Jennings
 Let's Stay Together (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie